Acerotisa är ett släkte av plattmaskar. Acerotisa ingår i familjen Euryleptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Acerotisa